Rossano kan avse:

 Rossano, en frazione i kommunen Corigliano-Rossano provinsen Cosenza i regionen Kalabrien i Italien
 Rossano Veneto, en ort och kommun i provinsen Vicenza i regionen Veneto i Italien
 Corigliano-Rossano, en ort och kommun i provinsen Cosenza i regionen Kalabrien i Italien

Se även
 Rossana